Miasta w USA:
 New Lyme – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Monroe
Gminy w USA:
 New Lyme (ang. New Lyme Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Ashtabula
 New Lyme (ang. New Lyme Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Monroe